Addison es el nombre de 3 estaciones en el Metro de Chicago:

 Addison (línea Azul)
 Addison (línea Marrón)
 Addison (línea Roja)

en:Addison#CTA stations